Het seizoen 2003/2004 van Sparta Rotterdam was het 48ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Rotterdam. De club kwam uit in de Eerste divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker. De club was in het seizoen 2001-2002 voor het eerst in haar bestaan uit de hoogste afdeling gedegradeerd.

Trainer-coach Mike Snoei begon aan zijn eerste jaar bij Sparta, als opvolger van Chris Dekker. Hij werd op bijgestaan door oud-profs Alfons Groenendijk en Nico Jalink. Sparta eindigde uiteindelijk op de derde plaats in de eindrangschikking. In de nacompetitie wist Sparta geen potten te breken. De club eindigde als derde in groep A, die werd gewonnen door eredivisionist Vitesse, dat zich daardoor wist te handhaven in de hoogste afdeling van het Nederlandse betaalde voetbal.

In het bekertoernooi drong de club uit Rotterdam-West door tot de halve eindstrijd. Daarin werd pas na strafschoppen verloren van eredivisionist FC Utrecht. Topscorer van Sparta in het seizoen 2003-2004 werd Ricky van den Bergh met 17 competitiedoelpunten. Hij kwam in totaal tot 22 treffers, want hij scoorde ook in de nacompetitie (3) en de KNVB beker (2).

Eerste divisie

KNVB-beker

Nacompetitie

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Sparta Rotterdam

2004
Sparta Rotterdam